Forbidden (Engels voor verboden) kan verwijzen naar:

Films
Forbidden (1932), geregisseerd door Frank Capra;
Forbidden (1948), geregisseerd door George King;
Forbidden (1953), geregisseerd door Rudolph Maté;
Forbidden Planet (1956), geregisseerd door Fred M. Wilcox;
Forbidden (1984), geregisseerd door Anthony Page;
Forbidden Choices (1994), geregisseerd door Jennifer Warren;
Forbidden (2002), geregisseerd door Robert Kubilos;
Fitna (2008), (Forbidden in het Engels), geregisseerd door Geert Wilders;
Forbidden fruit (2009), geregisseerd door Dome Karukoski

Videospel
Forbidden Quest, platformer voor de Atari en Macintosh;
Forbidden Siren, survival-horror voor de PlayStation 2

Muziek
Forbidden (band), een Amerikaanse thrashmetalband uit de jaren '80 van de vorige eeuw;
een album uit 1995 van Black Sabbath.